Мото Гран-при Валенсии было последней гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 2 по 4 ноября 2007 года на гоночной трассе Валенсии, Испания. В классе MotoGP 2-е место занял Дани Педроса, опередив на одно очко Валентино Росси, а Джон Хопкинс обошёл в борьбе за 4-е место Марко Меландри. В классе 125cc Габор Талмаши финишировал вторым после Эктора Фаубеля, что позволило ему победить в своем классе в чемпионате мира 2007 года.

Результаты к классе MotoGP

Результаты к классе 250cc

Заметки 
Валентино Росси проехал гонку, несмотря на полученную в квалификации травму руки.

Валенсия